Oeloes, bestuurslaag (gemeentelijk district) in Jakoetië.
 Ulus (district), district in de provincie Bartın, Turkije
 Ulus (stad), hoofdplaats van dit district
 Ulus (Ankara), wijk in het centrum van Ankara.